Roland Garros in 1982 bij de vrouwen werd voor de 75e keer gehouden. De Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi door in de finale haar landgenote Andrea Jaeger met 7-6 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1982